Název Sovolusky má více sídel::

 Sovolusky (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Sovolusky (Bochov) – část obce Bochov v okrese Karlovy Vary
 Sovolusky (Košík) – část obce Košík v okrese Nymburk
 Sovolusky (Chuderov) – ZSJ obce Chuderov v okrese Ústí nad Labem

Externí odkazy